Het WTA-tennistoernooi van Shanghai (officieel Polo Open) van 2002 vond plaats van 9 tot en met 15 september 2002 in de Chinese havenstad Shanghai. Het was de zesde editie van het vrouwen­toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Monica Seles was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Anna Smashnova uit Israël, die alleen haar eerste set van het hele toernooi verloor, won de titel. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Russin Anna Koernikova in twee sets. Smashnova wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Peking/Shanghai op haar naam te schrij­ven. Het was haar zesde WTA-titel, de vierde van dat jaar. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Liezel Huber en Lenka Němečková hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het als tweede geplaatste duo Anna Koernikova en Janet Lee won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste Japanse koppel Rika Fujiwara en Ai Sugiyama in twee sets. Het was hun eerste, en uiteindelijk enige, gezamen­lijke titel. Russin Koernikova had daar­naast vijftien eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Taiwanese Lee een.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Shanghai 2002
Shanghai
Sportevenement in Shanghai